Бунтовник може да се отнася за:

 „Бунтовник“, български вестник, излизал в София от 1898 до 1899 година;
 „Бунтовник“, българско списание, излизало в София в 1903 година.